Mulga – nome comune della pianta Acacia aneura
 Mulga – paesaggio australiano, composto da piante d'acacia 
 Mulga – città della Contea di Jefferson, Alabama (Stati Uniti d'America)